Brein in brand, een autobiografisch boek van Susannah Cahalan uit 2012
Brain on Fire (film), verfilming van het boek uit 2016 geregisseerd door Gerard Barrett